Szostakowo – wieś na Białorusi, obwód brzeski.
 Szostakowo – wieś w Polsce, województwo podlaskie.